Локомотивите 40060 са основната серия теснолинейни (600 mm) локомотиви в БДЖ от 1916 г. до края на експлоатацията на това междурелсие. Независимо, че са доставени от различни локомотивни фабрики и през различни години помежду си те нямат почти никакви разлики, тъй като са строени по еднакви чертежи. През Първата световна война те са използвани масово при експлоатацията на временно построени прифронтови и снабдителни, временни или постоянни жп линии. Локомотивите са поръчвани за нуждите на армията. От близо 300 броя от Министерството на войната на БДЖ са предадени през 1920 87 машини. Останалите остават зад граница след приключването на военните действия. Серията е попълвана с 4 броя нови локомотиви за първи и последен път от БДЖ през 1925 г. Броят на локомотивите се увеличава с още 2, предадени от външни на железницата предприятия и намалява с 1 – останал в Гърция при изтеглянето на нашата армия от там.

Локомотивите са снабдени с ръчна спирачка, действаща едностранно на втора и трета сцепна колоос. Локомотивите имат възможност за движение в двете посоки с конструктивната си скорост. Локомотивите в експлоатацията си се доказват като сигурни, работоспособни и непретенциозни машини.

След закриването на последния участък с междурелсие 600 mm Генерал Тодоров – Петрич през 1969 г. всички са загасени и бракувани на следващата година. За музейната колекция са запазени 47060 (в депо Септември), 47960 (в чакалнята на Централна гара – София)- и 48960 (на физическо лице за създаване на музейна сбирка).

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серия 400 60

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви